Sant'Alessio kan avse: 
 Sant'Alessio all'Aventino, en kyrkobyggnad, mindre basilika och titelkyrka i Rom
 Sant'Alessio in Aspromonte, en ort och kommun i storstadsregionen Reggio Calabria i regionen Kalabrien i Italien
 Sant'Alessio con Vialone, en kommun i provinsen Pavia i regionen Lombardiet i Italien
 Sant'Alessio Siculo, en ort och kommun i storstadsregionen Messina i regionen Sicilien i sydvästra Italien
 Il Sant'Alessio, en italiensk opera i tre akter med musik av Stefano Landi och libretto av Giulio Rospigliosi

Se även 

 Alessio